

Persone 
 Benjamin Minge Duggar – botanico statunitense
 David Minge – politico statunitense
 Ewa Minge – stilista polacca
 Janina Minge – calciatrice tedesca, centrocampista
 Ralf Minge – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco